El antropónimo Pepe Iglesias pueder referirse a:
 Pepe Iglesias, humorista y actor argentino.
 Pepe Iglesias, gastrónomo y escritor español.

Véase también 
 Pepe (desambiguación)